Wohltmann ist der Familienname folgender Personen:

Hans Wohltmann (1884–1968), deutscher Regionalhistoriker
Ferdinand Wohltmann (1857–1919), deutscher Agrarwissenschaftler